graf, een plaats waar een overledene wordt neergelegd
 Graf (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa

Personen 
 Alexander Graf (1962), Oezbeeks-Duits schaker
 Beat Graf (1933-2015), Zwitsers politicus
 Christiaan Ernst Graaf (1723-1804), Duits componist en kapelmeester – zijn naam werd vernederlandst
 Conrad Graf (1782-1851), Oostenrijks-Duits pianomaker
 Daniel Graf (1981), Duits biatleet
 David Graf (1950-2001), Amerikaans acteur
 Emma Graf (1865-1926), Zwitsers onderwijzeres, suffragette en feministe
 Ferry Graf (1931), Oostenrijks zanger
 Gisèle Graf (1933-2009), Frans politica
 Hermann Graf (1912-1988), Duits gevechtspiloot 
 Jürgen Graf (1951), Zwitsers Holocaust-negationist
 Karl Heinrich Graf (1815-1869), Duits oriëntalist en oudtestamenticus
 Lina Stadlin-Graf (1872-1954), Zwitsers juriste en redactrice
 Martin Graf (1960), Oostenrijks politicus
 Mathias Graf (1996), Oostenrijks alpine- en freestyleskiër
 Maya Graf (1962-), Zwitserse politica
 Olga Graf (1983), Russisch langebaanschaatsster
 Oskar Maria Graf (1894-1967), Duits schrijver
 Peter-Lukas Graf (1929), Zwitsers dirigent en fluitist
 Rolf Graf (1932), Zwitsers wielrenner
 Sonja Graf (1908 – 1965), Duits-Amerikaanse schaakster
 Steffi Graf (1969), Duits tennisster
 Stephanie Graf (1973), Oostenrijks middellangeafstandsloopster
 Ulrich Graf (1878-1950), Duits politicus
 Ulrich Graf (1946-1977), Zwitsers motorcoureur
 Urs Graf (15e-16e eeuw), Zwitsers goudsmid, schilder, drukker en huursoldaat
 Willi Graf (1918-1943), Duits verzetsstrijder

Zie ook 
 Graaf (doorverwijspagina)
 Graff (doorverwijspagina)
 Graft (doorverwijspagina)
 Graf Spee (doorverwijspagina)
 Graf Zeppelin (doorverwijspagina)
 Graph (doorverwijspagina)